Bonaventura steht für:

 Bonaventura (1221–1274), Heiliger, scholastischer Kirchenlehrer und Generalminister der Franziskaner
 Bonaventura (Vorname), männlicher Vorname
 Bonaventura Straßenerrichtungs-GmbH, Straßenbaukonsortium, siehe PPP Ostregion (Österreich)
 Signor Bonaventura, eine Comicfigur

Bonaventura ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte und Julie Bonaventura (* 1980), französische Handballschiedsrichterinnen
 Daniele di Bonaventura (* 1966), italienischer Jazzmusiker
 Flore Bonaventura (* 1988), französische Schauspielerin
 Giacomo Bonaventura (* 1989), italienischer Fußballspieler
 Lorenzo di Bonaventura (* 1957), US-amerikanischer Filmproduzent
 Romano Bonaventura († 1243), italienischer Kardinal und Bischof
 Segna di Bonaventura (13./14. Jh.), italienischer Maler

Bonaventura steht als Pseudonym für:
 die Verfasser von Schriften, die dem hl. Bonaventura zugeschrieben wurden, siehe Pseudo-Bonaventura
 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling als Verfasser von vier Gedichten im Musenalmanach für das Jahr 1802
 August Klingemann (1777–1831), als wahrscheinlicher Verfasser des Romans Nachtwachen (1804)

Siehe auch:
 Boaventura
 Bonaventure
 Buenaventura